Agente speciale (special agent) – tipo di investigatore alle dipendenze pubbliche negli Stati Uniti d'America
Il grande nemico (Special Agent) – film del 1935 diretto da William Keighley
Special Agent – film del 1949 diretto da William C. Thomas
Special Agent – album di Martin Simpson